Ljungdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Ljungdahl (1897–1995), schwedischer Generalleutnant
 Carina Ljungdahl (* 1960), schwedische Schwimmerin